Sisyphos (lateinisch Sisyphus) steht für:

Personen:
 Sisyphos, Figur der griechischen Mythologie
 Sisyphos von Kos, griechischer Autor, der eine Pseudo-Historie über den Trojanischen Krieg schrieb 
 Sisyphus, als Hofnarr dienender Zwerg des römischen Feldherrn Marcus Antonius

Sonstiges:
 Sisyphos (Dialog), Titel eines pseudoplatonischen (Platon zu Unrecht zugeschriebenen) Dialogs
 Der Mythos des Sisyphos, philosophischer Essay von Albert Camus
 Sisyphus (Kurzfilm), Kurzfilm
 Sisyphus: The Myth, südkoreanische Fernsehserie
 Sisyphus (Band), Musikgruppe
 (1866) Sisyphus, nach der mythologischen Figur benannter erdnaher Asteroid
 Sisyphos (Berlin), Berliner Nachtclub
 Samoa i Sisifo (Westsamoa), bis 1997 Name von Samoa